Драгобрат:

 Драгобрат — самый высокогорный горнолыжный курорт Украины.
 Драгобрат — гора горного хребта Урду-Флавантуч в восточной части массива Свидовец (Украинские Карпаты).